Grigori Antonovitch Dronov - en russe :  - (né le  à Magnitogorsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il débute dans la MHL avec les Stalnye Lissy en 2015. La saison suivante, il passe professionnel dans la KHL avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2015-2016 || Stalnye Lissy || MHL || 36|| 4|| 8|| 12|| 34|| 8|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2016-2017 || Stalnye Lissy || MHL || 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 38|| 0|| 2|| 2|| 12|| 14|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 25|| 2|| 5|| 7|| 4|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2018-2019 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 16|| 2|| 3|| 5|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2018-2019 || Stalnye Lissy || MHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 62|| 1|| 9|| 10|| 21|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 42|| 2|| 12|| 14|| 10|| 12|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| 24|| 5|| 9|| 14|| 6
|-
| 2022-2023 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2017 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en janvier 1998
Naissance à Magnitogorsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk